Diamanga peut désigner :
Diamanga, la commune rurale située dans le département de Kompienga au Burkina Faso
Diamanga, la commune rurale située dans le département de Tansarga au Burkina Faso